Andrejev je priimek več oseb:
 Andrej Matvejevič Andrejev, sovjetski general
 Anatolij Josiforovič Andrejev, sovjetski general
 Dimitrij Ivanovič Andrejev, sovjetski general
 Aleksander Haritonovič Andrejev, sovjetski general
 Fjodor Fjodorovič Andrejev, sovjetski general
 Ivan Mihailovič Andrejev, sovjetski general
 Sergej Pavlovič Andrejev, sovjetski general
 Leonid Nikolajevič Andrejev, ruski književnik